Steve Moore est un nom porté par plusieurs personnes :
 Steve Moore (1949-2014), scénariste britannique de comics ;
 Steve Moore (né en 1968), dessinateur, éditeur, scénariste et producteur américain ;
 Steve Moore (né en 1978), joueur de hockey sur glace canadien.

Voir aussi